

Светлина () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Светлина () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Димитровград.
 Светлина () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Тополовград.